Plaatsen in Engeland:
 Marston (Cheshire)
 Marston (Herefordshire)
 Marston (Lincolnshire)
 Marston (Oxfordshire)
 Marston (Brewood), Staffordshire
 Marston (Stafford), Staffordshire
 Marston (Warwickshire)
 Marston (Wiltshire)

Plaatsen in de Verenigde State:
 Craig (Californië), voorheen Marston
 Marston (Missouri)
 Marston (Maryland)
 Marston (North Carolina)